Антипарламентаризм — совокупность политических движений, отрицающих парламентскую демократию, а чаще и демократию в принципе. Антипарламентаризм объединял большинство европейских монархий, начиная с Великой французской революцией, заканчивая поражением Стран Оси во Второй мировой войне(именно в Европе).

Антипарламентаризм в Европе 
Антипарламентаризм распространился в Европе после Великой французской революции. Через 25 лет на Венском конгрессе был создан Священный союз, цель которого было не допустить распространения прогрессивных и либеральных идей. Так, например в 1823 году войска Франции вторглись в Испанию, где в 1820 году произошла революция. В том же 1820 году в Неаполе произошла революция. Но уже в феврале 1821 года Австрийские войска оккупировали Неаполь.

Особое распространение антипарламентаризм получил благодаря синтезу идей национализма Шарля Морраса и революционного синдикализма Жоржа Сореля. Таким образом, появился «национал-синдикализм», оказавший огромное влияние на идеологию Испанской фаланги и итальянского фашизма.

В 1933 году в Германии пришли к власти нацисты, что стало новым большим ударом по демократии после захвата власти фашистов в Италии.

Ультраправые
Политические термины